Кованлук может означать:

 Босния и Герцеговина
 Кованлук — село в общине Биелина Республики Сербской.

 Сербия
 Кованлук — село в общине Кралево.
 Кованлук — село в общине Мерошина.
 Кованлук — местечко в общине Палилула Нишавского округа.